Sprague House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sprague House (Massachusetts), NRHP-ID 87001108
 Sprague House (Ohio), NRHP-ID 79003894